Саравак:
 Саравак — один из двух штатов Восточной Малайзии, расположенный на северо-западе острова Калимантан. 
 Саравак — государство в северной части острова Калимантан, существовавшее с середины XIX века до середины XX века.
 Грот Саравак — самый большой по площади в мире грот. Расположен в пещере Лубанг Насиб Багус, на острове Калимантан, в Малайзии.
 Саравак — река в штате Саравак, Малайзия.